piazza della Borsa (Catania)
 piazza della Borsa (San Pietroburgo)
 piazza della Borsa (Trieste)